Plaats in Indonesië
 Sungai Salak (Rambah Samo), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Sungai Salak (Tempuling), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau